Хочин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хочин — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Украина 
 Хочин — село в Дубровицком районе Ровненской области.